Чемпионат Германии по кёрлингу среди мужчин 2016 проводился с 26 по 28 февраля 2016 года в городе Филлинген-Швеннинген.

В чемпионате приняло участие 5 команд.

Чемпионом стала команда скипа Александр Баумана, серебряные медали завоевала команда скипа Вольфганга Бурба, бронзовые медали — команда скипа Oliver Trevisiol.

Одновременно и в том же месте проводился чемпионат Германии по кёрлингу среди женщин 2016.

Формат турнира 
Команды сыграли в групповом этапе, проводимом по круговой системе в один круг.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Германии по кёрлингу среди женщин 2016

2016
Спорт в Германии в 2016 году
Февраль 2016 года
Спортивные соревнования в Баден-Вюртемберге